Altenhain bezeichnet

 einen Stadtteil von Bad Soden am Taunus im Main-Taunus-Kreis in Hessen, siehe Altenhain (Bad Soden am Taunus)
 einen Teil des Chemnitzer Stadtteils Kleinolbersdorf-Altenhain in Sachsen, siehe Altenhain (Chemnitz)
 einen Stadtteil von Frankenberg/Sa. im Landkreis Mittelsachsen, siehe Altenhain (Frankenberg)
 einen Stadtteil von Laubach im Landkreis Gießen in Hessen, siehe Altenhain (Laubach)
 einen Ortsteil der Stadt Trebsen im Landkreis Leipzig in Sachsen, siehe Altenhain (Trebsen)

Altenhain ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Altenhain (1891–1968), deutscher Politiker (FDP)
 Karsten Altenhain (* 1962), deutscher Jurist und Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf